

Geografia Stanów Zjednoczonych 
 Virgin – miasto w stanie Utah, w hrabstwie Washington
 Virgin – rzeka; jeden z prawobrzeżnych dopływów rzeki Kolorado
 Virgin Mountains – łańcuch górski w północno-wschodniej części pustyni Mojave

Kultura 
 Virgin – polski zespół muzyczny
 The Virgin
 Virgin – album zespołu Virgin z 2002 roku
 Virgin – album zespołu After School z 2011 roku
 Virgin – amerykański dramat filmowy z 2003 roku
 Virgin – indonezyjski dramat filmowy z 2004 roku

Organizacje 
 Virgin Group – międzynarodowy konglomerat wielu firm, m.in. z branży lotniczej, kosmicznej i telekomunikacyjnej, założony przez Richarda Bransona
 Virgin Racing – brytyjski zespół i konstruktor Formuły 1